Финал Клубного чемпионата мира по футболу 2005 — финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу 2005 года, футбольного турнира для клубов-чемпионов каждой из шести конфередераций ФИФА. Матч прошёл 18 декабря 2005 года на «Международном стадионе «Йокогама»» в Японии. В нём встретились бразильский клуб «Сан-Паулу» (победитель Кубка Либертадорес 2005) и английский «Ливерпуль» (победитель Лиги чемпионов 2004/05).

Путь к финалу

Матч

Примечания

Ссылки 
FIFA Club World Championship Toyota Cup Japan 2005 , FIFA.com
Technical Report and Statistics (PDF) , FIFA.com

Клубный чемпионат мира по футболу
2005
Клубный чемпионат мира 2005
Клубный чемпионат мира 2005
Международные соревнования по футболу в Японии
События 18 декабря
Декабрь 2005 года
Международные спортивные соревнования в Иокогаме
Спорт в Японии в 2005 году
Чемпионаты мира в Японии
Чемпионаты мира в 2005 году